Да́гликс или даглист, дагликс-анкер (; дословно «повседневный якорь»; «якорь с левой стороны корабля») — постановочный или швартовый передний якорь, начиная с эпохи Петра I. Второй якорь на корабле, привешиваемый к левому кранбалу. Висел по левому борту корабля. Принадлежал к судовым якорям средних размеров. Дагликсовый кана́т — частичный перевод голл. dagelijksch touw.

Литература 
 Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс. М. Р. Фасмер. 1964—1973.
 Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. — Чудинов А. Н., 1910.

Ссылки 
 
 

Корабельные якоря
Морские термины